Џорџ Мид може да се односи на:
 Џорџ Гордон Мид
 Џорџ Херберт Мид